Chiesa di Montevergine può riferirsi a:
 Santuario di Montevergine a Mercogliano
 Chiesa di Montevergine a Arnesano
 Chiesa di Montevergine a Caserta
 Monastero di Montevergine a Candida
 Chiesa di Montevergine a Capua
 Chiesa di Montevergine a Messina
 Chiesa di Santa Maria di Monteverginella a Napoli
 Chiesa di Montevergine a Noto